Višnjica (Sopje), plaats in Kroatië
Višnjica (Lepoglava), plaats in Kroatië
Višnjica (Vrgorac), plaats in Kroatië
Višnjica Uštička, plaats in Kroatië